

Anno 
2001 – (MMI in numeri romani) è un anno dell'XXI secolo
 2001 a.C.

Matematica 
 2001 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 2001 Einstein – asteroide della fascia principale del sistema solare

Musica 
2001 – album discografico del 1999 di Dr. Dre
2001 – album discografico del 2022 dei Tokio Hotel

Film 
2001: Odissea nello spazio (2001 – A Space Odissey) – film del 1968 diretto da Stanley Kubrick.
2001 - Un'astronave spuntata nello spazio (2001 – A Space Travesty) – film del 2000 diretto da Allan Goldstein

Letteratura 
2001: Odissea nello spazio (2001 – A Space Odissey) – romanzo del 1968 scritto da Arthur C. Clarke

Altri ambiti 
2001 – episodio della quinta stagione della serie televisiva Stargate SG-1